Ilha Solteira kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ilha Solteira (ort), São Paulo, 
 Ilha Solteira (kommun), São Paulo, 
 Ilha Solteira (flygplats), Mato Grosso do Sul, Aparecida do Taboado, 

Robotskapade Brasilienförgreningar